Michael Agazzi (Ponte San Pietro, 1984. július 3. –) olasz labdarúgó, jelenleg az angol Middlesbrough FC kapusa.

Jegyzetek

További információk 
 TuttoCalciatori profil 

1984-ben született személyek
Olasz labdarúgók
Labdarúgókapusok
A Foggia labdarúgói
Az Atalanta BC labdarúgói
A Cagliari labdarúgói
A Chievo labdarúgói
A Milan labdarúgói
Élő személyek
A Middlesbrough labdarúgói
A Sassuolo labdarúgói
A Serie A labdarúgói